Ḩabībābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩabībābād (ort i Iran), Esfahan, 
 Bīd Pārsī, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar